Адрианус Схенк () более известный как Ард Схенк (, род. , Анна-Полона, Нидерланды) — нидерландский конькобежец, трёхкратный чемпион Олимпийских игр 1972 года (1500 м, 5000 м и 10 000 м), многократный чемпион мира, многократный чемпион Европы. Многократный рекордсмен мира.

После Игр 1972 года Ард Схенк ушёл в профессионалы.

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений

Конькобежцы Нидерландов
Олимпийские чемпионы от Нидерландов
Олимпийские чемпионы по конькобежному спорту
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1972 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1968 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1964 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1968 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1972 года
Абсолютные чемпионы мира по конькобежному спорту
Чемпионы Европы по конькобежному спорту
Чемпионы Нидерландов по конькобежному спорту